Wüstenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Wüstenfeld (1831–1923), deutscher Reichsgerichtsrat
 Emilie Wüstenfeld (1817–1874), deutsche Frauenrechtlerin
 Ferdinand Wüstenfeld (1808–1899), deutscher Orientalist
 Hermann Wüstenfeld (1879–1943), Leiter des Forschungsinstitut für Technologie der Trinkbranntwein- und Likörfabrikation am Institut für Gärungsgewerbe
 Jan Wüstenfeld (* 1975), deutscher Biathlet
 Katja Wüstenfeld (* 1976), deutsche Biathletin

Siehe auch:
 Wüstenfeldsches Palais, denkmalgeschütztes Gebäude in Hann. Münden in Südniedersachsen
 Wüstenfelden
 Wüstenfelde
 Wüstefeld